Holte peut désigner :

Un lieu 
 Holte, quartier de Bissendorf, arrondissement d'Osnabrück, Basse-Saxe ;  
 Holte, partie de , quartier (Ortsteil) de Cuxhaven, arrondissement de Cuxhaven, Basse-Saxe ;  
 Holte, district de Halver, Märkischer Kreis, Rhénanie du Nord-Westphalie ;  
 Holte, village de Loxstedt, arrondissement de Cuxhaven, Basse-Saxe ;  
 Holte, Ortsteil de Rhauderfehn, arrondissement de Leer, Basse-Saxe ;  
 Holte, siège administratif de la municipalité de Rudersdal près de Copenhague, Danemark ;  
 Holte, Ortsteil de Wietzen, arrondissement de Nienburg/Weser, Basse-Saxe ;  
 Holte, district de Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Rhénanie du Nord-Westphalie ;  
 Holte-Kreta, district de Dortmund, Rhénanie du Nord-Westphalie ;  
 Holte-Lastrup, Ortsteil de Lähden, district d'Emsland, Basse-Saxe ;  
 Neuenholte, district de Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Rhénanie du Nord-Westphalie ;  
 , partie de la commune de Schloß Holte-Stukenbrock, district de Paderborn, Rhénanie du Nord-Westphalie ;  
 Vorm Holte, commune et arrondissement de Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Rhénanie du Nord-Westphalie.

Un bâtiment 
 Haus Holte à Lütgendortmund ;  
 Château de Holte à Schloß Holte-Stukenbrock ;  
  à Bissendorf, Basse-Saxe.

Un patronyme 
Holte ou von Holte est le nom de famille des plusieurs personnalités.

 Alfons Holte (1923–2013), chanteur allemand ;  
 Beatrix von Holte (vers 1250-1327), abbesse de l'abbaye d'Essen ;  
 Burchard von Holte († 1118), ecclésiastique allemand, évêque de Münster ;  
 Geir Holte (né en 1959), skieur de fond norvégien ;  
 Hardy Holte (né en 1957), auteur et psychologue allemand ;  
 Hermann  von Holte, abbé de l'abbaye bénédictine de Corvey ;  
  ;  
 Ludolf von Holte († 1247), évêque de Munster ;  
 Tor Håkon Holte (né en 1958), skieur de fond norvégien ;  
 Wetle Holte (né en 1973), musicien de jazz norvégien ;  
  († 1304), archevêque de Cologne ;  
  ;  
 Willem Westra Van Holthe (né en 1962), homme politique australien ;  
 Willy Westra van Holthe (1888–1965), footballeur néerlandais ;  
 Yara ten Holte (née en 1999), handballeuse néerlandaise.

Voir également 
 Oscar Holthe, patineur artistique norvégien
 Holten
 Holt